Gammelgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gammelgaard (* 2003), dänischer Fußballspieler
 Lars P. Gammelgaard (1945–1994), dänischer Politiker (Konservative Folkeparti)
 Lene Gammelgaard (* 1961), dänische Juristin, Rednerin, Autorin und Psychotherapeutin